Un système de mise en veille est un dispositif permettant de mettre un appareil ou un véhicule en mode d’économie d’énergie :
 la mise en veille d'un ordinateur personnel est un dispositif programmable de veille plus ou moins prolongée d'un ordinateur ;
 la mise en veille d'un téléviseur est une option programmable de mise en veille automatique d'un téléviseur à une certaine heure ;
 la mise en veille d'une automobile consiste à arrêter automatiquement le moteur thermique lors d'un arrêt plus ou moins prolongé.